Franz Thoma ist der Name folgender Personen:

* Franz Thoma (Orgelbauer) (1746–1817), deutscher Orgelbauer
 Franz Thoma (Politiker, 1865) (1865–1947), österreichischer Politiker (SDAP), Niederösterreicher Landtagsabgeordneter 
 Franz Thoma (Politiker, 1886) (1886–1966), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Franz Thoma (Journalist) (1921–1994), deutscher Journalist